Staré Sedlo (powiat Sokolov)
 Staré Sedlo (powiat Tachov)